Desa Pedawang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pedawang (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 110,86), Jawa Tengah, 
 Desa Pedawang (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 109,65), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar